Серо Агухерадо има више значења:

 Серо Агухерадо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серо Агухерадо, Куартел Терсеро (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Агухерадо (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику